Cabedelo — município brasileiro do estado da Paraíba
Cabedelo (navio) — navio brasileiro atacado pela Alemanha na II Guerra Mundial
Forte de Santa Catarina do Cabedelo — também designado Forte do Cabedelo, na Paraíba, Brasil